Carlos Campos (1931) portugál díjugrató, olimpikon
Carlos Campos (1937–2020) chilei válogatott labdarúgó